Castejón – comune della provincia di Cuenca, Castiglia-La Mancia
 Castejón – comune della Navarra
 Castejón de Alarba – comune della provincia di Saragozza, Aragona
 Castejón de las Armas – comune della provincia di Saragozza, Aragona
 Castejón de Henares – comune della provincia di Guadalajara, Castiglia-La Mancia
 Castejón de Monegros – comune della provincia di Huesca, Aragona
 Castejón del Puente – comune della provincia di Huesca, Aragona
 Castejón de Sos – comune della provincia di Huesca, Aragona
 Castejón de Tornos – comune della provincia di Teruel, Aragona
 Castejón de Valdejasa – comune della provincia di Saragozza, Aragona